Nereïden, nimfen uit de Griekse mythologie
Nereïde (maan), een maan van Neptunus